Gabriel Fauré
Faure Gnassingbé
Sébastien Faure
Edgar Faure
8685 Faure
Antoine Fauré
Émile Alphonse Faure
Tour-de-Faure

Desambiguação